SSB est un sigle qui peut faire référence à :

 Ballistic Missile Submarine (Diesel Electric Power), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Christiansted, sur l’île Sainte-Croix dans les îles Vierges américaines, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Statistisk sentralbyrå, le Bureau central des statistiques de la Norvège ;
 Single-sideband modulation, ou Bande latérale unique (BLU) ;
 Protéine de liaison à l'ADN simple brin (single-strand binding protein) ;
 Societas Sanctæ Birgittæ, une association catholique suédoise ;
 Super Smash Bros., une série de jeux vidéo ;
 Super Smash Bros., le premier jeu vidéo de cette série ;
 Siluro San Bartolomeo, une torpille humaine italienne conçue pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Service de surveillance du bassin, police de surveillance privée des Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais ayant existé de 1949 à 1992.